Šavnik kan syfta på följande platser:

Montenegro 

 Opština Šavnik, kommun, 
 Šavnik (kommunhuvudort), Opština Šavnik, 

Robotskapade Montenegroförgreningar